Усыскин — еврейская фамилия. Согласно словарю Бейдера, эта фамилия, имевшая в начале 20 века распространение в Витебском, Городокском и Велижском уездах Витебской губернии, происходит от названия речки Усыска Городокского уезда. Родственные фамилии: Усискин, Усыськин, Усышкин, а также, возможно, Усоскин. Согласно, эта фамилия может происходить от имени Сысой (Усыска — одна из разговорных форм этого имени), от прозвища «Усыска» от глагола «усысывать» — «угощаться питьём чего-либо», от названия селения или реки Усыска. Эти версии основываются на предположении о русском или белорусском происхождении фамилии.

Носители фамилии 
 Усыскин, Александр Кузьмич (1908—1999) — советский военный деятель, контр-адмирал.
 Усыскин, Илья Давыдович (1910—1934) — физик, участник полёта стратостата «Осоавиахим-1».
 Усыскин, Лев Борисович (род. 1965) — русский писатель, эссеист, публицист.
 Усыскин, Самуил Моисеевич — русский оперный певец и режиссёр.

Другое 
 «Усыскин» — канонерская лодка, входила в состав Волжской флотилии. За участие в обороне Сталинграда награждена орденом Красного Знамени.
 «Усыскин (тип волжских пароходов)» — серия речных буксирных судов, выпущенных в период 1934—1937 годов Зеленодольским судостроительным заводом «Красный металлист», состоявшая из буксиров: «Усыскин», «Громов», «Руднев», «Киров», «Федосеенко», «Чапаев», «Щорс».

См. также 
 Усышкин, Менахем

Примечания